Гран-при США  года последний этап Чемпионата мира 1961 года по автогонкам в классе Формула-1. Состоялся в Уоткинс-Глен 8 октября 1961 года. После трехлетних скитаний гран-при США наконец нашёл свой дом, благодаря Камерону Аргетсингеру.

С первого ряда стартовали обладатель поула Джек Брэбем и показавший второе время Грэм Хилл. Во втором стартовом ряду расположились Стирлинг Мосс и Брюс Макларен. С первого круга сражаться за первое место начали Мосс и Брэбем. Однако на 57-м круге, из-за перегрева двигателя, остановился "Черный Джек", а на 58-м сошёл и Мосс, также с отказавшим двигателем. В лидеры вышел Иннес Айрленд, стартовавший восьмым. Но его быстро настигал Рой Сальвадори на Купере, однако и ему было не суждено финишировать, за 4 круга до финиша его двигатель тоже остановился. Так что Айрленд одержал свою первую и единственную победу, опередив на 4 секунды Дэна Герни и на 49 секунд Тони Брукса.

Примечательно, что ставший, по итогам предыдущего гран-при, чемпионом американец Фил Хилл мог стать главной звездой домашнего гран-при, однако Энцо Феррари наотрез отказался принимать участие в гран-при после гибели лидера команды Вольфганга фон Трипса. Тогда Камерон назначил Хилла почётным судьей.

Гонка 

|}

Круги лидирования 
 Стирлинг Мосс 30 кругов (1—5, 16, 24—25, 34—35, 39—58), Джек Брэбем 28 кругов (6—15, 17—23, 26—33, 36—38), Иннес Айрленд 42 круга (59—100).

Положение в чемпионате после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при США